Аку́ленко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Акуленко Аліна Анатоліївна — кандидат філологічних наук, асистент, викладач Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, головний редактор освітньо-виховних програм Національної радіокомпанії України.
 Акуленко Валерій Вікторович — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Акуленко Віктор Іванович — український правознавець, доктор юридичних наук, експерт з переміщених цінностей України у часи Другої світової війни, письменник, новинар.
 Акуленко Володимир Євтихієвич — радянський льотчик, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Акуленко Микола Іванович — українсьий оперний співак (драматичний тенор).
 Акуленко Прокопій Семенович — радянський військовий льотчик, генерал-лейтенант авіації.
 Акуленко Юлія Юріївна (* 1977) — українська легкоатлетка-семиборка, майстер спорту України міжнародного класу.
Українські прізвища
Прізвища на -енко